Szakcsi Lakatos ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Béla Szakcsi Lakatos (1943–2022), ungarischer Pianist und Komponist
 Róbert Szakcsi Lakatos (* 1975), ungarischer Jazzmusiker